Katzentreppe steht für:

 Katzentreppe (Hauskatze), eine Vorrichtung, mit der Haustiere, insbes. Hauskatzen, Höhenunterschiede an Hausfassaden überwinden können
 in der Architektur einen Staffelgiebel (auch Katzentreppengiebel)